Outsider steht für:

 Person, die nicht in einer gesellschaftlichen Gruppe integriert ist, siehe Außenseiter
 Outsider (1997), slowenischer Film von Andrej Košak
 Outsider (1969), US-amerikanisch-mexikanischer Film von Samuel Fuller
 Outsider, unabhängige Schifffahrtsunternehmen, siehe Konferenz (Schifffahrt) #Outsider
 Der Outsider, Roman von Stephen King (2018)
 Outsider Art, Stilzuordnung in der bildenden Kunst, siehe Art brut

Siehe auch:
 Digital Outsider
 Outsiders
 The Outsider
 The Outsiders
 Außenseiter (Begriffsklärung)